Кампонарая ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Население — 4230 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento 
 Asociación de tiro

Муниципалитеты Леона